Алармізм (від фр. à l'arme — «до зброї», через англ. alarmism — «панікерство») — багатозначний термін:

 Алармізм політичний — панічний або тривожний емоційний стан. Є негативною реакцією людини, або групи людей на стан справ у сьогоденні й майбутні перспективи;
 Алармізм (бізнес) — уявлення про неминучість глобальної екологічної кризи внаслідок нерегульованого зростання чисельності населення планети, виснаження ресурсів, втрати біологічного різноманіття, забруднення біосфери і тому подібного.
 Алармізм (наука) — наукова течія, представники якої концентрують увагу на катастрофічності наслідків впливу людини на природу та вжиття негайних рішучих заходів для її порятунку.

У всіх трьох значеннях слово має помірно негативний відтінок і має на увазі надмірну або зайву стурбованість небезпекою, яка не настільки значна, як видається «алармістам».

Примітки

Див. також 
 Аларм

Посилання 
 Алармізм  // ВУЕ

Алармізм політичний  //Політологічний енциклопедичний словник / уклад.: Л. М. Герасіна, В. Л. Погрібна, І.О. Поліщук та ін. За ред. М. П. Требіна. – Х. : Право, 2015
 соціальний // ВУЕ